Marco Furio Camillo – politico e militare romano
 Marco Furio Camillo – console romano del I secolo
 Furio Camillo – area urbana di Roma
 Furio Camillo – stazione della metropolitana di Roma
 Furio Camillo – opera di Giovanni Pacini